Okręty US Navy o nazwie USS  "Viper", pochodzącej od angielskiego tłumaczenia słowa żmija:

Pierwszy "Viper"  nosił wcześniej nazwę "Ferret" i był kutrem, który został przeżaglowany na bryg i przemianowany przed wojną wojną brytyjsko-amerykańską, podczas której został zajęty przez Wielką Brytanię.
Drugi "Viper" był galerą zbudowaną i włączoną do służby na Jeziorze Champlain podczas wojny brytyjsko-amerykańskiej
Trzeci "Viper" (SS-10) był okrętem podwodnym typu B, który został przemianowany na "B-1".
Viper